Suhm steht für:
 Suhm (Adelsgeschlecht), dänische Adelsfamilie

Suhm ist der Familienname folgender Personen:
 Burchard von Suhm (1666–1720), polnischer Diplomat
 Ernst Heinrich von Suhm (1668–1729), dänischer Generalmajor
 Friedrich von Willemoes-Suhm (1853–1920), deutscher Maler
 Heinrich von Suhm (1693–1744), dänischer Admiral und Kolonialgouverneur
 Helene von Willemoes-Suhm (1861–??), deutsche Dramatikerin
 Johannes Suhm (* 1977), deutscher Schauspieler
 Martin Suhm (* 1962), deutscher Chemiker
 Nicolaus von Suhm (1697–1760), deutscher Diplomat

 Rudolf von Willemoes-Suhm (1847–1875), deutscher Zoologe
 Ulrich Friedrich von Suhm (1691–1740), deutscher Diplomat
 Ulrik Frederik von Suhm (1686–1758), dänischer Admiral